Все́волод Ива́нович Королёв:
 Королёв Всеволод Иванович (1820—1902) — российский золотодобытчик, благотворитель.
 Королёв Всеволод Иванович (1922—2003) — советский военачальник, Герой Социалистического Труда (1981).